O Capitalismo Tardio (ISBN: 85-11-09010-X, 184 páginas, Editora Brasiliense) é um livro escrito por João Manuel Cardoso de Mello e considerado um clássico da economia brasileira.

Livros do Brasil
Livros de economia